Стрельба́ — придание метательному снаряду (стрела, ядро, пуля, снаряд и тому подобное) кинетической энергии (за счёт ускорения, при воздействии импульса силы — за счёт запасённой механической (изгиб плеч лука или арбалета), электрической (силы Гаусса), химической (порох) или иной силы (сжатого воздуха или газа, пара, вакуума), посредством выстрела, для поражения той или иной цели.

Применяется в военных, спортивных и иных целях. Стрельба, в строгом смысле этого слова — это попытка прицельного поражения некоего объекта, то есть стрельба, всегда имеет целевой характер и ведётся по конкретной индивидуальной или групповой цели, либо по площадям (помимо предупредительной стрельбы в воздух, которая также имеет свою вполне конкретную цель, в данном случае — предупреждение). В русском и советском военном деле при стрельбе из огнестрельного оружия также применялось слово Огонь.

Беспорядочная стрельба из огнестрельного оружия как форма бесцельного расхода боеприпасов (психологического давления, демонстрации присутствия) называется пальбой (сущ. пальба́ от гл. палить). Также пальба, выражение, заменяющее в командах по уставу слово стрельба, например, «пальба орудиями», сокращенное «Пли».

Цикл стрельбы 
Для точного расчёта ряда боевых свойств того или иного образца вооружения и военной техники, в частности, его скорострельности, в теории стрельбы выделяют понятие «цикла стрельбы». Цикл стрельбы — совокупность операций боевой работы единицы вооружения и военной техники, и обслуживающего её личного состава (стрелка, оператора, расчёта, экипажа и других), выполняемых при обстреле одной или нескольких целей.

В артиллерии 
В артиллерии практикуются несколько методов стрельбы (артиллерийского огня), при которых артиллерийское орудие наводится на цель и посылает снаряд, в зависимости от назначения орудия, расположения цели и боевой обстановки, по той или иной траектории (настильной или баллистической):
 Стрельба прямой наводкой — метод стрельбы, при которой стреляющий визуально наблюдает цель и наводку осуществляет лично, совмещая прицел с целью.
 Стрельба полупрямой наводкой — метод стрельбы, при которой стреляющий визуально наблюдает цель, наводка в горизонтальной плоскости осуществляется совмещением прицела с целью, а прицеливание в вертикальной плоскости ведётся как при стрельбе с закрытых позиций.
 Стрельба с закрытых позиций — ведение артиллерийского огня по целям, которые не находятся в прямой видимости с огневой позиции, наводка осуществляется при помощи сторонних наблюдателей.
 Навесная стрельба — стрельба из артиллерийских орудий при углах возвышения ствола свыше 20°.
 Мортирная стрельба — стрельба из артиллерийских орудий при углах возвышения свыше 45°.
 Контрбатарейная стрельба — стрельба из артиллерийских орудий с закрытых огневых позиций по аналогично расположенным огневым средствам противника.

Виды и типы огня 
Существовали и существуют следующие виды и типы огня:

 анфиладный или продольный;
 залп;
 беглый;
 дефилейный;
 многослойный;
 настильный;
 косоприцельный;
 фланкирующий;
 фронтальный;
 фланговый;
 заградительный;
 шквальный;
 внакладку;
 методический;
 перекрестный;
 кинжальный;
 пулемётный;
 автоматный;
 ружейный;
 и другие.

В спорте 

 Стрелковый спорт
 Пулевая стрельба
 Стрельба из лука
 Стендовая стрельба
 Стрельба со станка
 Стрельба из арбалета

См. также 

 Манёвр огнём
 Стрельба по-македонски
 Торпедная стрельба

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Стрелковое дело
Тактические приёмы артиллерии
Баллистика